EDF steht als Abkürzung für:

 Earliest Deadline First, ein Echtzeit-Scheduling-Algorithmus 
 Électricité de France, französischer Stromkonzern
 Electric Ducted Fan, elektrischer Mantelpropeller im Modellbau
 Elmendorf Air Force Base, ein Stützpunkt der US-Luftwaffe in Alaska (IATA-Code)
 Environmental Defense Fund, eine Umweltschutzorganisation, siehe Environmental Defense
 European Data Format, ein Datenformat
 European Defence Fund, siehe Europäischer Verteidigungsfonds
 European Development Fund, siehe Europäischer Entwicklungsfonds
 European Disability Forum, das Forum der Europäischen Behindertenräte in Brüssel

Edf steht als Abkürzung für:
 Film Wiedergabetechnik: Englisch gesprochen, mit deutschen und französischen Untertiteln (Originalversion)
 

Abkürzung